Ве́лес-Ма́лага () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аксаркия-Коста-дель-Соль.

Площадь 
Занимает площадь 158 км².

Население 
75 623 человека (на 2010 год).

На берегу моря на западе располагаются небольшие поселения Альмаяте, Валле-Низа, Бенагарафе и Чильчез.  А на востоке Мезкуитилла и Лагос.

Известные жители и уроженцы 
 Самбрано, Мария
 Йерро, Фернандо
 Ампаро Муньос, актриса, Мисс Вселенная (1974)

Расположение 
Расстояние 35 км до административного центра провинции.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Малаги
Города Малаги